SFK Rīga også kendt som Sieviešu futbola klubs Rīga er en kvindefodboldklub  fra Letland. Klubben spiller i den bedste lettiske liga Sieviešu futbola līga og har hjemmebane på Arkadijas stadions i byen Riga.

Historie 
Klubben blev stiftet i 2022.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Trup 
Pr. 4. september 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Eksterne kilder/henvisninger 
 facebook i SFK Rīga
 SOCCERWAY
 FLASHSCORE
 Globalsportsarchive

Noter 

Fodboldklubber i Letland
Etableret i 2022